Мария Арагонска може да се отнася за:

 Мария Арагонска (1299–1316) - дъщеря на краля на Арагон Хайме II Справедливия.
 Мария Арагонска (1396–1445) – кралица на Кастилия
 Мария Арагонска (кралица на Португалия) - живяла между 1482 и 1517 г., втора съпруга на Мануел I крал на Португалия.